Лу́кас Бра́йант (, род. 28 сентября 1978, Элмайра, Онтарио) — канадско-американский актёр. Наиболее известен по роли Нейтана Уорноса в мистическом телесериале «Хейвен».

Ранние годы 
Брайант родился в Элмайре, Онтарио, Канада и на данный момент имеет двойное канадско-американское гражданство. Его отец родом из Северной Дакоты и имеет скандиново-финское происхождение. Его мать также родилась и выросла в США. Брайант окончил среднюю школу округа Элмайр и изучал актёрское мастерство в Колледже Шеридан в Оквилле, Онтарио.

Личная жизнь 
Брайант женат на австралийской актрисе и персональном тренере Кристи Хинчклифф (род. 27 июля 1979, Новый Южный Уэльс, Австралия). Их дочь родилась в августе 2008 года, а сын в 2015 году.

По информации на июль 2010 года они проживают в Санта-Монике в Калифорнии.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США